Rich Nigga Timeline (также используется цензурный вариант Rich Ni**a Timeline) — микстейп хип-хоп-трио Migos, выпущенный 5 ноября 2014 года.

Коммерческий успех 
Rolling Stone поставил Rich Nigga Timeline на седьмое место среди «лучших рэп-альбомов 2014 года». Stereogum сделал альбом микстейпом недели на выпуск от 13 ноября 2014 года. HipHopDX отмечает, что заключительный трек «Struggle» мог бы быть серьёзным R&B-хитом, а альбому в итоге выдал оценку в 3,5/5. Pitchfork считает, что в треке «Hit Em» есть некий «механизм копинга».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Migos